EUP steht als Abkürzung für:
 Edinburgh University Press, Verlag der Universität von Edinburgh, siehe The University of Edinburgh
 Europäisches Unfallprotokoll, europaweit einheitliches Formular für die Aufnahme eines Unfallschadens zwischen Autofahrern
 Europäische Union Parlament, Vorgängerbegriff für Europäisches Parlament
 European Union Politics, akademisches Peer-Review-Journal von SAGE Publications
 Enterprise Unified Process, erweiterte Variante des Rational Unified Process

EuP steht für:
 Europium(III)-phosphid, chemische Verbindung aus Europium und Phosphor
 elektrotechnisch unterwiesene Person
 Energy-using-Products-Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments

Eup steht für:
 Eup, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Eup (읍, 邑 ‚Kleinstadt‘), nord- und südkoreanisches Verwaltungsglied unterhalb eines Si/Gun, siehe Verwaltungsgliederung Südkoreas #Gu/Eup/Myeon

e-up! steht für:
 VW e-up!, deutscher Kleinstwagen

EUP